Battaglia dell'Avana (1748) durante la guerra di successione austriaca
 Battaglia dell'Avana (1762) durante la guerra dei sette anni
 Battaglia dell'Avana (1870) durante la guerra franco-prussiana